Мирнополье — название населённых пунктов на Украине:

 Мирнополье — село в Болградском районе Одесской области.
 Мирнополье — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.